Булат Клычбаевич Султанов (род. 6 сентября 1951 года, Алма-Ата, Казахстан, Казахская ССР, СССР) — государственный и политический деятель Республики Казахстан, политолог. Директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан в 2005-2014 годах. Заслуженный деятель Казахстана.

Родился 6 сентября 1951 года в городе Алма-Ате. Отец - министр юстиции КазССР Кылышбай Султанов.

Образование 
1968-1974 - Казахский государственный университет  им. С.М. Кирова, исторический факультет.

1978-1982 - МГУ им. М.В. Ломоносова, аспирантура

1983 - кандидат исторических наук. Тема диссертации: "Отношение германских рабочих партий к Советам рабочих и солдат в Германской Ноябрьской революции 1918-1919 гг."

2007 - защита диссертации. Доктор исторических наук. Тема: «Казахстанско-российские отношения в контексте стратегических интересов России (конец ХХ – начало XXI веков)»

Трудовая деятельность 
1974 - секретарь комитета комсомола Алма-Атинского политехникума

1974-1978 - ассистент КазГУ

1978-1982 - преподаватель-стажер, аспирант МГУ

1983-1993 - ассистент, старший преподаватель, доцент, декан заочного исторического факультета КазГУ

1993-1995 - первый секретарь, заведующий отделом Европы МИД Казахстана

1995-2000 - советник - руководитель политической группы Посольства Казахстана в ФРГ

2000-2001 - заведующий отделом внешней политики, советник директора, заместитель, первый заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК

2001- 2002 - директор Центра внешней политики и анализа МИД РК.

2002-2004 - советник-посланник – руководитель экономической группы Посольства РК в ФРГ

2004-2005 - первый заместитель директора Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК

С 2005 - директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК

Общественные должности 
Член Общественной Палаты при Мажилисе Парламента РК.

Член Научно-экспертного совета при Ассамблее народа Казахстана.

Член Экспертного совета при Совете Безопасности Республики Казахстан.

Член Научно-экспертного совета Организации Договора о коллективной безопасности (г. Москва).

Сопредседатель Казахстанско-Российского Экспертного Совета (с казахстанской стороны).

Советник Института по бизнес–исследованиям и образованию Корейского университета (г. Сеул).

Международный советник Шанхайского института международных исследований (КНР).

Шеф-редактор журналов КИСИ «Общество и эпоха», «Казахстан-Спектр», “Central Asia’s affairs”

Награды и звания 
 Орден Дружбы (3 октября 2011 года, Россия) — за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами Российской Федерации и Республики Казахстан.
 Медаль «10 лет Конституции Республики Казахстан».
 Медаль «10 лет Астане».
 Заслуженный деятель Казахстана.
 Заслуженный работник дипломатической службы РК.
 Золотая медаль им. А. Байтурсынова Ассоциации вузов Республики Казахстан.
 Почётный профессор Казахского экономического университета им. Т. Рыскулова.
 Почётный профессор Шанхайского университета международных исследований.

Библиография 
Автор 11 книг и более 200 статей по проблемам международных отношений и безопасности

Примечания 

Политологи Казахстана
Родившиеся в 1951 году
Родившиеся 6 сентября
Родившиеся в Алма-Ате
Персоналии по алфавиту
Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Выпускники МГУ